Die isländische Fußballmeisterschaft 1996 war die 85. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 23. Mai 1996 und endete mit den letzten Spielen am 29. September 1996.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. ÍA Akranes konnte den bisher 17. Titel in der Vereinsgeschichte gewinnen, davon den fünften in Serie. Damit stellte der Verein einen neuen Rekord auf: bisher hatte lediglich Fram Reykjavík von 1913 bis 1918 mehr (nämlich sechs) Meisterschaften hintereinander gewinnen können, wobei Fram jedoch 1913 und 1914 der einzige Teilnehmer der Meisterschaft gewesen war. Weiters holte Fram mit dem Gewinn des Pokals zum vierten Mal in der Geschichte das Double.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1996
1996